Феодор Самосский — древнегреческий архитектор, литейщик и скульптор с острова Самос, живший в VI — V веке до н. э.

Является изобретателем токарного станка с ножным приводом.

Кроме того, есть данные о изобретении Феодором с Самоса транспортира и  отвеса, которые используют в строительных работах по сей день.

Со своим братом Ройком (Рёком) он открыл отливку бронзы (по некоторым данным меди).

Примечания 

 

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Древней Греции
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Древней Греции